Андрійко — українське прізвище, утворене від імені Андрій. Відомі носії:
 Андрійко Микола Матвійович (1922–2008) — Герой Радянського Союзу.
 Олександр Андрійко:
 Андрійко Олександр Вікторович (1993—2015) — лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Андрійко Олександр Опанасович (* 1951) — доктор хімічних наук, професор.
 Ольга Андрійко:
 Андрійко Ольга Пилипівна (1921–1989) — український біолог.
 Андрійко Ольга Федорівна (* 1945) — доктор юридичних наук, професор.